Дми́трий Чумаче́нко:
 Чумаченко, Дмитрий Васильевич (1909—1948) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Чумаченко, Дмитрий Михайлович (1912—1989) — директор Ростовского вертолётного завода, Герой Социалистического Труда.